Ши́рли Макле́йн (также Ше́рли Мак-Ле́йн , род. ) — американская актриса и писательница.

Ранние годы 
Ширли Маклейн Бейти родилась в Ричмонде, штат Виргиния, в семье баптистов. Её отец, Айра Оуэнс Бейти, был профессором психологии, а мать, Кэтлин Коринна (в девичестве Маклин), учительницей драмы. Своё имя она получила в честь популярной в 1930-х годах актрисы Ширли Темпл. В 1937 году у неё появился брат Уоррен Битти, ставший, как и сестра, актёром. После нескольких переездов её семья осела в Арлингтоне, где Ширли Маклейн получила образование.

Маклейн, по желанию матери, в возрасте четырёх лет была отдана в балетный класс, который стал главным увлечением её детства и юности. Будучи самой высокой, она часто играла мужские роли из-за полного отсутствия мальчиков в балетном классе.

Карьера 
С годами Маклейн, решив, что у неё некрасивые ноги и огромный рост, бросила балет, переключив свои усилия на эстрадные танцы. Будущая актриса перебралась в Нью-Йорк, где сперва стала танцовщицей на Бродвее, а затем занялась актёрской карьерой, дебютировав в 1954 году в бродвейском мюзикле «Пижамная игра».

Год спустя состоялся её кинодебют у Альфреда Хичкока в комедийном детективе «Неприятности с Гарри», за роль в котором она удостоилась премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёрский дебют в женской роли». Далее последовала роль в приключенческом фильме «Вокруг света за 80 дней» (1956). За роль в драме «И подбежали они» (1958) Ширли Маклейн получила свою первую номинацию на «Оскар».

Двумя годами позже она получила вторую номинацию на премию киноакадемии и очередной «Золотой глобус» за роль в фильме Билли Уайлдера «Квартира». Следующим успехом для Маклейн стала картина «Детский час» с Одри Хепбёрн в главной роли, где критиками была высоко оценена драматическая работа актрисы. В дальнейшем она была ещё дважды номинирована на «Оскар» за роли в фильмах «Нежная Ирма» (1963) и «Поворотный пункт» (1977), а в 1983 году стала обладательницей заветной награды за роль Авроры Гринуэй в романтической драме «Язык нежности».

Среди других значительных актёрских работ Ширли Маклейн — «Моя гейша» (1962), «Милая Чарити» (1969), «Будучи там» (1979), «Мадам Сузацка» (1988), «Стальные магнолии» (1989), «Открытки с края бездны» (1990). Помимо этого Маклейн неоднократно снималась на телевидении, где среди её работ были роли в телефильмах «Старые клячи по-американски» (2001), где она снялась с Элизабет Тейлор, Джоан Коллинз и Дебби Рейнольдс, и «Коко Шанель» (2008), где актриса сыграла главную роль. В последние годы Ширли Маклейн всё больше играет эксцентричных персонажей.

Подобно своему младшему брату, Уоррену Битти, она получила известность как активистка Демократической партии, близкая к клану Кеннеди.

Была дружна с Фрэнком Синатрой; они вместе играли в фильмах «И подбежали они» (1958), «Канкан» и «Одиннадцать друзей Оушена» (1960) и вели церемонию вручения премий «Оскар» в 1975 году.

Личная жизнь 
С 1954 по 1982 год Ширли Маклейн была замужем за бизнесменом Стивом Паркером, от которого в 1956 году родила дочь Сачи Паркер, ставшую, как и мать, актрисой. После расставания с Паркером недолгое время жила с российским кинорежиссёром Андреем Кончаловским.

Дни рождения Ширли Маклейн и Барбры Стрейзанд приходятся на один день, 24 апреля, и они многие годы традиционно празднуют их вместе.

Фильмография

Премии и награды 
За свой вклад в американский кинематограф актриса удостоена звезды на Голливудской аллее славы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Кубок Вольпи»
Лауреаты премии Сесиля Б. Де Милля
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты GLAAD Media Awards
Киноактрисы США
Почётные доктора Университета Акадии